Kryddpepparsläktet (Pimenta) är ett släkte inom familjen myrtenväxter.

Externa länkar

Myrtenväxter

Kr Växtindex